Pollard est un nom propre et un nom commun anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 
Pollard est un patronyme pouvant désigner :
 Alfred William Pollard (1859-1944), bibliographe et bibliothécaire britannique ;
 Bud Pollard (1886-1952), réalisateur et producteur américain ;
 Daphne Pollard (1891-1978), actrice australienne ;
 George Pollard (1791-1870), navigateur américain ;
 Handré Pollard (1994-), international sud-africain de rugby à XV ;
 Harry Pollard (1919-1985), mathématicien américain, ayant travaillé entre autres sur le problème à N corps ;
 Harry A. Pollard (1879-1934), acteur et réalisateur américain ;
 Jim Pollard (1922-1993), joueur et entraîneur américain professionnel de basket-ball ;
 John M. Pollard (1941-), mathématicien qui a donné son nom a plusieurs algorithmes (algorithme rho de Pollard, algorithme p-1 de Pollard, méthode des kangourous de Pollard) ;
 Josephine Pollard (1834-1892), auteure et poétesse américaine ;
 Jonathan Pollard (1954-), espion américain condamné à perpétuité aux États-Unis ;
 Joseph Pollard (1853-1922), sculpteur belge ;
 Keith Pollard (1950-), dessinateur de comics américain ;
 Mary Pollard (1922-2005), bibliothécaire britannique à la Bibliothèque du Trinity College Dublin et spécialiste des premiers livres imprimés ;
 Michael J. Pollard (1939-2019), acteur américain ;
 Robert Pollard, (1957-), musicien américain ;
 Samuel Pollard, monteur, producteur, metteur en scène et scénariste américain ;
 Scot Pollard (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Snub Pollard (1889-1962), acteur australien ;
  (1942-), spécialiste américain de biologie cellulaire et de biophysique ;
 Thomas M. Pollard (1950-), acteur américain ;
 Velma Pollard (1937-), poétesse et écrivaine jamaïcaine ;
 Walter Pollard (1906–1945), footballeur anglais.

Prénom 
Pollard est un prénom notamment porté par :
 Pollard Berrier (1978-), chanteur américain.

Toponyme

Pollard, ville du comté d'Escambia, en Alabama ;
 Pollard, municipalité d'Arkansas.

Verbe anglais 
 Pollard (mot anglais qui signifie « émonder » en français), technique de taille d'arbre qui consiste à lui couper la tête pour permettre son développement.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme